L’Helpe Majeure, une rivière française du département du Nord.
 L’Helpe Mineure, une rivière française du même département.
 On retrouve le mot "Helpe" dans le nom de plusieurs communes de ce même département : Avesnes-sur-Helpe, Dompierre-sur-Helpe, Boulogne-sur-Helpe et Saint-Hilaire-sur-Helpe.